3379 Oishi
Oishi Kuranosuke Yoshio

Desambiguações de antropônimos